Viktor Kravchenko (ou Kravtchenko) peut faire référence à :
 Viktor Kravchenko (1905-1966), transfuge soviétique ;
 Viktor Kravchenko (1941-), athlète soviétique spécialiste du triple saut.